Imię i nazwisko Ramón González nosili lub noszą m.in.:
 Ramón González – paragwajski piłkarz, uczestnik turniejów Copa América w 1921 i 1922 
 Ramón González (ur. 1966) – kubański lekkoatleta, oszczepnik

Zob. też:
 Ramón González Valencia (1851–1928) – kolumbijski polityk
 Ramón González Arrieta (ur. 1967) – hiszpański kolarz